Ле-Ам () — название нескольких коммун во Франции:

 Ле-Ам — в департаменте Майен.
 Ле-Ам — в департаменте Манш.